Те́хно — лінгвостилістична особливість побудови тексту із використанням засобів та явищ технічного прогресу. Одиницями техно у тексті є семіотичні компоненти, що виконують роль електронно-технічного замінника або імітатора вербальних засобів. До таких компонентів належать ілюстровані вставки у текст, гіперпосилання, аудіо-, відеокомпоненти, елементи мови програмування тощо.

Одиниці техно трапляються в усіх стильових різновидах мови. Найбільше їх у розмовному стилі, оскільки більшість програм, призначених для спілкування, оснащені рядом технічно створених засобів (наприклад, ілюстрованих емотиконів; інакше — смайликів), які виконують певну інформативну функцію (здебільшого емоційно-оцінну) (Привіт! Ще на роботі? / Угу ). У публіцистичному стилі частіше послуговуються іншими одиницями техно — здебільшого це гіперпосилання, яке в тексті трапляється у вигляді електронних адрес (На сьогодні музика поширюється в Харкові, Донецьку, можливо, в інших містах України, на www.krynycya.horn.org.ua; підкреслений текст — гіперпосилання на сторінку в Інтернеті) або звичайного тексту (Посуд був надзвичайно красивий. Особливо сподобалися горщики у вигляді свині! Підкреслений текст — гіперпосилання на фотографію об'єкта, про який ідеться у репортажі на певній сторінці в Інтернеті).

У художніх творах одиниці техно відіграють особливу роль — вони є засобом створення художньої образності. Так само, як і для техно в музиці та архітектурі, тут показова виразність, незвичність (можливо, навіть потворність), що засвідчує семантичний зв'язок з певними технічними засобами.

Для художньої мови в сучасній Мережі характерні три типи реалізації одиниць техно:

Одиниці техно, реалізовані нетекстовими засобами. Найчастотнішими серед таких одиниць є ілюстровані емотикони, засобом образності іноді виступає ілюстрація, розміщена в художньому тексті, відео- чи аудіосупровід (здебільшого музичний).
Одиниці техно, які у мережі Інтернет реалізуються за допомогою нетекстових засобів, у деяких творах можуть бути представлені описово, тобто за допомогою тексту. Іншими словами, автор описує одиниці техно — аудіальні, ілюстративні, процесуальні.

 — Тук-тук. Привіт!

 — Привіт! — радісний смайлик. — А коли ми знову зустрінемось? — Коли все зацвіте. — І ти подаруєш мені зорі? — Я подарую тобі намисто з…:

 — Але я не хочу намисто, — злий смайлик. — Я хочу зорі. — Так, і я подарую тобі намисто з… — Я НЕ ХОЧУ НАМИСТА!!! Я ХОЧУ ЗОРІ! — Я… — Думаю, ми з тобою не зустрінемось. — Чому? Я… — Я шукатиму того, хто подарує мені зорі! — офлайн.До одиниць техно у наведеному оповіданні належать такі форми: а) тук-тук — звуковий супровід у програмі для спілкування (здебільшого ICQ), схожий на стук у двері, який з'являється тоді, коли у Мережу входить новий комунікант; б) радісний смайлик — емотикон на позначення сміху; в) злий смайлик — емотикон на позначення злості; г) офлайн — тут — вихід із процесу комунікації.

Одиниці техно, реалізовані текстовими засобами. Одиниці техно можуть бути реалізовані й за допомогою засобів тексту. Текстова інформація в цьому разі — це не перетворення нетекстових елементів у текст, а використання власне текстових елементів техно. Відповідно до сфер ужитку, звідки взято одиницю техно, у творах трапляється текстова інформація з цифрами, іншомовними словами, записаними не українською мовою, та інші засоби творення тексту.

 Наостанок скажу: Дочекавшись нагоди За нитку на горлі Смикнуть ляльководи Й відчуймо «СЬОГОДНІ»!!! Ніколи!!! — Ти диктуєш? Ні? А я ще пишу… Delete file? yes no ===yes Гуд бай!Команда Delete file? пропонує користувачеві два варіанти дії, що показано на екрані монітора комп'ютера. Поєднання двох слів yes no у рядкові імітує показані на моніторі два варіанти вибору, тому закономірно, що тут ці варіанти записані так, як вони виглядають на моніторі. Таку саму імітацію показано і в наступному рядкові, де замість непотрібного варіанта вибору автор проставив знаки, що перебувають за межами орфографічної норми.

Зважаючи на активне впровадження технічних та програмних засобів, той самий продукт програмного забезпечення може часто поновлюватися, відповідно випускаючись у різних версіях. Нерідко версія такого продукту позначається цифрою. Таку особливість використовують й автори художніх творів, розміщених у Мережі.

 Буденність v.1.0 позасмажувати позасмальцьовувати позасмічувати позасовувати позасолювати Український орфографічний словникНаведений приклад короткого художнього твору має назву, у якій використовується одиниця техно — позначка версії v.1.0. Автор цього художнього мікротвору змальовує буденність за допомогою окремих слів із орфографічного словника.

Одиниці техно, реалізовані засобами програмування. Однією з одиниць техно у мові художніх творів є теги:

 вона (ластівка) мовчки сиділа, зітхала оком карим дивилась на зоряний слід її обрис у темній кімнаті здавався багряним  жаринки-цигарки, прихованих ніжностей ''

Зважаючи на специфічну реалізацію художньої мови в Мережі, очевидно, такий підхід за допомогою тегування автор наведеного художнього твору використав для пошуку рими.

Термін «техно» у лінгвістиці вперше запропоновано українським мовознавцем С. Чемеркіним.

Джерела 

Чемеркін С. Г. Елементи техно у креолізованому художньому тексті // Мовознавство. — 2008. — № 4-5. — С. 64-71.

Мовознавство